Потупчик — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Потупчик, Владимир Николаевич (род. 1958) — белорусский государственный деятель, министр энергетики Республики Беларусь.
 Потупчик, Кристина Андреевна (род. 1986) — российский общественный деятель, блогер.